Grający w karty (obraz Caravaggia)
 Gracze w karty (obraz Cézanne’a) obraz zwany też Grający w karty
 Gracze w karty (obraz Goi)